Клаувель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клаувель, Адольф (1818—1879) — немецкий композитор и педагог.
 Клаувель, Отто Адольф (1851—1917) — немецкий композитор и музыковед.